В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Шеннон ():
 округ Шеннон, штат Миссури.
 округ Оглала-Лакота, ранее Шеннон, штат Южная Дакота.